Reitman:
 Ivan Reitman
 Jason Reitman

Nume de familie evreiești
Nume de familie germanice